

Patronymes 
 Alessandro Genovesi (1973-), réalisateur, scénariste et metteur en scène lombard ;
 Antonio Genovesi (1712-1769), philosophe et économiste napolitain ;
 Fabio Genovesi (1974- ), écrivain, scénariste et traducteur italien ;
 Pietro Genovesi (1902-1980), footballeur et entraîneur italien.

Toponyme 
 Castiglione del Genovesi, commune italienne